Der CONCACAF Gold Cup 2015 war die 23. Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-. Mittelamerika und der Karibik und die 13. unter der Bezeichnung „Gold Cup“. Er fand vom 7. bis zum 26. Juli in den USA und Kanada statt. Am Turnier nahmen zwölf Nationalmannschaften teil, die zunächst in Gruppen und danach im K.-o.-System gegeneinander antraten.

Der Turniersieger Mexiko bestritt gegen die USA, den Sieger des Gold Cups 2013, ein Play-off um die Teilnahme am FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 in Russland, welches Mexiko nach Verlängerung gewann. Hätten die USA auch 2015 den Gold Cup gewonnen, wäre das Entscheidungsspiel zum Confed Cup entfallen. Außerdem qualifizierten sich neben Costa Rica, Jamaika, den USA und Mexiko noch zwei weitere Teilnehmer für die Copa América Centenario 2016, die ebenfalls in den USA stattfand.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Gold Cup wurde von den drei Regionalverbänden der CONCACAF organisiert:

Zentralamerika (UNCAF-Zone) 

Alle sieben Verbände der UNCAF nahmen am Central American Cup 2014 teil, der im September 2014 in den Vereinigten Staaten stattfand. Die ersten vier Teams waren für den CONCACAF-Gold Cup qualifiziert. Die fünftplatzierte Mannschaft muss in einem Play-off-Spiel gegen einen Vertreter der CFU antreten.

Qualifizieren konnten sich:

Karibik (CFU-Zone) 

Qualifizieren konnten sich:

Qualifikationsspiel (CFU gegen UNCAF) 
Am 25. und 29. März 2015 fanden Play-off-Spiele zwischen den jeweils fünftplatzierten Mannschaften der Mittelamerika- und Karibikmeisterschaft statt. Hier wurde der letzte Teilnehmer des Gold Cups ermittelt.

|}

Spielorte 
Insgesamt fand das Turnier in 14 Austragungsorten statt: 13 in den USA und einem in Kanada. Abgesehen vom Finalstadion in Philadelphia und der Arena für das kleine Finale in Chester wurden in allen anderen Stadien genau zwei Spiele veranstaltet. Am 16. Dezember 2014 wurden folgende Austragungsorte vorgestellt.

Modus 
Bei der Endrunde bildeten die zwölf Teilnehmer drei Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften, von denen sich jeweils die ersten beiden für das Viertelfinale qualifizierten. Zusätzlich qualifizierten sich noch die zwei besten Drittplatzierten. In der Gruppenphase spielte jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe nach dem Meisterschaftsmodus, wobei für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben wurde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Tabelle der Drittplatzierten 
Die zwei besten drittplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für das Viertelfinale.

|}

Finalrunde

Spielplan 
1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 

Hinzu kamen 24 weitere Spieler mit je einem Treffer und ein Eigentor von Kenwyne Jones aus Trinidad & Tobago.

Auszeichnungen 
 Scotiabank Goldener Ball: 
 Allstate Goldener Schuh: 
 Allstate Goldener Handschuh: 
 Scotiabank Bester Junger Spieler: 
 Fair-Play-Auszeichnung:

Schiedsrichter

Medien 
In den Vereinigten Staaten wurde das Turnier von Fox Sports 1 in englischer Sprache ausgestrahlt. Die Sender Univision und Univision Deportes Network zeigten eine spanische Übertragung. In Kanada waren die Spiele bei Sportsnet zu sehen.

In einigen europäischen Ländern konnte man die Spiele auch verfolgen. Sendeanstalten in Portugal, Spanien, der Türkei und dem Vereinigten Königreich sicherten sich die entsprechenden Rechte.

Weblinks 

 Offizielle Webseite der CONCACAF zum Gold Cup (engl.)
 Turnierdetails auf rsssf.com (engl.)

Einzelnachweise 

 
Georgia Dome
MetLife Stadium
State Farm Stadium
Gold Cup 2015
Fußballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Kanada
Fußball (Vereinigte Staaten)
Fußball (Kanada)